Charles-Victoire-Emmanuel Leclerc (Pontoise,Ile de France, 17 de marzo de 1772 – Isla de la Tortuga, Haití, 2 de noviembre de 1802), fue un general de brigada francés, uno de los más importantes al servicio de Napoleón I, de quien fue cuñado.

Trayectoria militar 
Hijo de un comerciante, se alista como voluntario en el ejército en 1791. Alcanza el grado de subteniente en 1792, y el de general de brigada en el año V (1796), tras la campaña de Italia. Más adelante fue nombrado general en jefe del ejército de Santo Domingo (1801). En 1797 se casa con Paulina Bonaparte. De este matrimonio nació un hijo único, Dernida Luis Napoleón Leclerc, quien falleció en 1804.

Dirigió la expedición francesa que Napoleón mandó a la isla de Santo Domingo. En Haití, escribió a Napoleón: "hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando sólo a los niños menores de doce años, exterminar a la mitad de los negros de las llanuras y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charreteras".

Murió a causa de la fiebre amarilla, "el vómito negro", el 2 de noviembre de 1802, a los 30 años de edad.

Referencias literarias 
Sobre el general, sus andanzas en St. Domingue y Pauline Bonaparte escribió Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Leclerc es también mencionado en Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Juicio de Napoleón sobre Carlos Víctor Leclerc, en Wikisource en español.

Gobernantes de Haití
Militares en la Revolución haitiana
Fallecidos por fiebre amarilla
Generales de Francia del siglo XVIII
Nombres inscritos en el Arco de Triunfo